Con Sie werden euch in den Bann tun (Essi vi scomunicheranno) si può intendere:

 Sie werden euch in den Bann tun, cantata di Johann Sebastian Bach catalogata come BWV 44.
Una Aria per Soprano è intitolata "Es ist und bleibt der Christen Trost"

Es ist und bleibt der Christen Trost,  
dass Gott vor seine Kirche wacht.  
Denn wenn sich gleich die Wetter türmen,  
so hat doch nach den Trübsalstürmen  
die Freudensonne bald gelacht.

C'è e resterà la consolazione di Cristo,  
Poiché Dio veglia sulla sua Chiesa.  
Allora se le stagioni si susseguono ugualmente,  
così dopo le tempeste delle afflizioni  
il sole della gioia ha presto rispleso sorridente  

 Sie werden euch in den Bann tun,  cantata di Johann Sebastian Bach catalogata come BWV 183.